

Френчтаун — місто, штат Нью-Джерсі
 Френчтаун — переписна місцевість, штат Монтана